George Harris, 1e baron Harris (1746–1829), Brits militair, diende o.a. in de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog en in Brits-Indië;
George Harris (acteur) (1949), Brits acteur, speelde o.a. in de Harry Potterfilms.